Vanderbilt est un nom propre propre d’origine néerlandaise qui peut faire référence à :

Patronyme 

 famille Vanderbilt et ses membres, dont :
 Cornelius Vanderbilt (1794-1877), célèbre entrepreneur américain,
 Cornelius Vanderbilt Jr. (1898-1974), réalisateur américain,
 Gloria Vanderbilt (1924-2019), artiste américaine,
 James Vanderbilt (né en 1975), réalisateur américain ;
 Jarred Vanderbilt (né en 1999), basketteur américain ;
 Tom Vanderbilt (né en 1968), journaliste et blogueur américain.

Toponyme 

 Vanderbilt, une ville située en Pennsylvanie ;
 Vanderbilt, localité du Texas ;
 le Condado Vanderbilt Hotel, un hôtel américain situé à San Juan, à Porto Rico ;
 le récif Vanderbilt, un récif situé dans le canal Lynn au sud-est de l'Alaska.

Divers 
 l'Université Vanderbilt ;
 le Vanderbilt Commodores, le club de sport de l'université Vanderbilt ;
 le Vanderbilt Stadium ;
 la coupe Vanderbilt, une épreuve automobile.

Patronyme néerlandais